Rau (motorfiets), een Duits motorfietsmerk
Rau (eiland), een eiland in de Molukken
Rau (India), een plaats in India
RAU, een architectenbureau in Amsterdam opgericht door Thomas Rau
Johannes Rau, een voormalige Duitse bondspresident
Gretchen Rau, een Amerikaanse decorontwerpster